Aiguillon puede referirse a: 

 (1918) Aiguillon, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Aiguillon, comuna francesa de Lot y Garona.
 Ducado de Aiguillon, título nobiliario ligado a la dignidad de Par de Francia.